Мирешу Маре има више значења:

 Мирешу Маре (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Мирешу Маре (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Мирешу Маре (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији